The Vagabond King est le titre original de deux films sur François Villon :

 The Vagabond King, titre original du film américain Le Vagabond roi, réalisé par Ludwig Berger, sorti en 1930.
 Le Roi des vagabonds, film de Michael Curtiz sorti en 1956.